Jorden rundt i 80 dage kan henvise til:

 Jorden rundt i 80 dage – roman af Jules Verne

Film 
 Jorden rundt i 80 dage (film fra 1956)
 Jorden rundt i 80 dage (film fra 2004)

Tv-serier 
 Jorden rundt i 80 dage (tv-miniserie) fra 1989